Carlos Octaviano Rodríguez Pimentel, mejor conocido como “Rafucho”, (nació en Caracas, el 27 de febrero de 1967), es un comediante, actor y productor audiovisual conocido por su participación en el programa Radio Rochela del canal 2 RCTV (acrónimo de Radio Caracas Televisión) y en los programas ¡A que te ríes! y “El Show Del Vacilón” del canal 4 Venevisión.

TRAYECTORIA

"SU ETAPA EN RCTV 
El 11 de febrero de 1992, Carlos Rodríguez entra por primera vez a Radio Caracas Televisión, RCTV, para participar en el programa “Cuéntame Ese Chiste”, conducido para la época por el humorista Rafael Aponte ( Cayito Aponte 1938 - 2018). En esa ocasión compartió escena con los comediantes Gaetano "El Che" Ruggiero y  Jorge "Jordy" González, con quienes ha seguido compartiendo escena a lo largo de su carrera.  Al culminar la temporada, el productor del programa, José Montesinos, recomendó a Carlos con Germán Parada, el productor ejecutivo de “Radio Rochela”, y éste le dio la oportunidad de incursionar en el programa humorístico más visto de la televisión venezolana.

Carlos comenzó haciendo imitacionesde los locutores de la época para las promociones del programa y participó en varios sketches como "extra". Su primer personaje fue “El Policía Matute” o “El Come Jobo” como le decían en el sketch de “Los Waperó”, donde compartió con Emilio Lovera y César “Nené” Quintana. Este sketch, creado por la libretista Yajaira González, llegó a ser uno de los más vistos para la época. Uno de los episodio más recordados fue cuando Carlos, junto a “Los Waperó” interpretó la canción “Stairway to Heaven” de Led Zeppelin. Ese día ensayaron una sola vez y luego en el ‘solo’ de la canción sorprendió a todos con su capacidad de improvisación. 

Paralelo al éxito de “Los Waperó" le asignaron el personaje del cual saldría su famoso apodo de “Rafucho”, un maracucho que interpretaba al lado de dos zulianos, el actor César Granados, mejor conocido como “Bólido”, y la actriz Lilita Pestana. Este skecth también fue creado por Yajaira González. Estos personajes impulsaron su carrera artística, ya que calaron con mucha rapidez en el gusto de los televidentes. 

Con el pasar del tiempo Carlos Rodríguez siguió cosechando éxitos en su carrera televisiva con personajes  tales como: “Atilio y Servidor” (con Juan Carlos Barry), “Anda, Vale”, “Los Copleros” (con “Cayito” Aponte), “Los Caperufrinos” (junto a Emilio Lovera y César “Nené” Quintana), "Asovampi" (con César “Nené” Quintana, Juan Carlos Barry, Emilio Lovera, “Pepeto” López, Gaetano Ruggiero y Alexandro Noguera), “La Tintorería Ecológica” (con Héctor Vargas y Gladiuska Acosta), “Las Viejitas” (con Félix Granados, Alexandro Noguera y Héctor Vargas), “El Taller de Maraco” (con Héctor Vargas), “Los Locos” (con Emilio Lovera y César “Nené” Quintana), “Asometidos” (junto a “Pepeto” López, Roy Díaz, Héctor Vargas, Alexandro Noguera y Alexxey Córdova) y “Nenecia” (con Joseline Rodríguez). 

Su etapa en Radio Caracas Televisión no se limitó solamente a participar en “Radio Rochela”. Fue además anfitrión de dos programas:  

“Tropa de Vacaciones” junto a la animadora Camila Canabal en su primera temporada en el año 1997. Este programa se transmitía en vivo de lunes a viernes, de 10:00 a.m a 12:00 p.m., durante las vacaciones escolares. Se presentaban grupos juveniles y minitecas de todo el país.

Y “A Gozar”, en su segunda y tercera temporada (2000 a 2001) junto a la animadora y periodista María Alejandra Requena, este programa fue una versión actualizada de “Cuéntame Ese Chiste”. Tenía artistas invitados que participaban contando chistes con los animadores y los "chistólogos" (especialistas en chistes).

SU ETAPA EN VENEVISIÓN 
Con el cierre de RCTV (2007) , Carlos Rodríguez sale del canal que había sido su casa por 15 años, después recibió una oferta del Gerente de Producción de Venevisión : Joaquín Riviera (1932 - 2013), para formar parte del elenco del nuevo programa humorístico “A Que Te Ríes” (2010 al 2014), que sería producido por Carlos Cerutti. En este espacio destacó nuevamente con otra serie de personajes exitosos: “El Portu Don Emilio” (con María Elena Heredia y Jimena Araya), “El Vallenatero” (con Juan Carlos Barry), “Bonifacio” (con Yolenny Salazar y Juan Carlos Dávila), “Papuyo”, “El Mesonero Maracucho”(con María Elena Heredia y Américo Navarro), “Marculino y Marculiendo” (con Juan Carlos Adrianza 1983 - 2011).

En el año 2014 “A Que Te Ríes” salió del aire y Venevisión decide producir “El Show Del Vacilón”, un programa donde se presentaban sketches y rutinas de chistes de algunos humoristas e invitados, sus conductores eran los comediantes  Luis Martínez (humorista) "Moncho Martínez" y  Wilmer Ramírez .El canal decidió incorporar también a Carlos Rodríguez al elenco, y en este espacio participo con varias rutinas humorísticas en la sección "Operación Ja, Ja" y le dio vida a dos nuevos personajes, “Chacabó” (con Mayra Goncalves) y “El Moto Goldo” (junto a su hermano Arturo Rodríguez).

OTROS MEDIOS

RADIO 
Cuando Carlos Rodríguez tenía solo 3 meses formando parte del elenco de “Radio Rochela”, ya destacaba como una figura muy prometedora, tanto es así que el periodista, animador y humorista  Carlos Sicilia, lo invitó como coanfitrión de su programa "Sicilia en Radio" en la emisora Radio Caracas Radio (‘RCR’) . Al incorporarse Rodríguez, el programa pasó a llamarse “Carlos y Carlos” con Carlos Sicilia y Carlos Rodríguez, este programa de humor revolucionó la emisora en aquel momento.

STAND UP COMEDY 
Pero, en sus 30 años de carrera artística, Carlos Rodríguez no solo ha trabajado en televisión. En paralelo se ha presentado dentro y fuera de Venezuela con su show de Stand Up Comedy . Comenzó presentándose con sus compañeros del programa “Cuéntame Ese Chiste” y junto a Emilio Lovera y "Er Conde del Guácharo" (Benjamín Rausseo). Con ellos hacía rutinas de 10 a 20 minutos. Se presentaron en muchos lugares y ante diferentes tipos de público. Esto le permitió el fogueo necesario para continuar su carrera sobre los escenarios. 

A principios del año 2023 estrenó un nuevo show llamado "30 Años Viviendo Del Cuento", donde hace un resumen de lo mejor de todas sus rutinas y cuenta algunas anécdotas de su carrera artística.

"LAS AVENTURAS DE RAFU" (DIBUJOS ANIMADOS) 
Carlos fue el creador y productor ejecutivo de “Las Aventuras de Rafu” ,  unas caricaturas animadas de humor, que fueron producidas por con su compañía “Hecho con Humor”, C.A.

"Las Aventuras de Rafu"  tratan sobre un divertido personaje que cuando está en apuros, come “Tostones Rafu” para salir airoso. Él, junto a su pintoresca familia, parodian chistes y viven las más disparatadas aventuras. Tiene publicadas en su canal de YouTube (Rafucho Oficial), tres temporadas, (con. un total de 42 episodios). Además de ser el creador, le dio vida a su personaje a través de su voz.

PREMIOS Y RECONOCIMIENTOS 
 2016 “Mara Internacional de Venezuela” / Actor Cómico del Año.
 2012 “Cacique De Oro Internacional” / Actor Cómico Impacto del Año por Excelencia.
 2000 RCTV / “Dos de Oro”. 
 1998  “Fundación Tamanaco” / Mención Honorífica.
 1996  “Fundación Tamanaco” / Mención Honorífica.
 1995 “Mara Internacional de Venezuela” / Actor Cómico del Año.
 1995 “Fundación Tamanaco” / Mención Honorífica.
 1994 “Mara Internacional de Venezuela” / Actor Humorista del Año.
 1994 “Sociedad Venezolana de Prensa” / Actor Cómico Revelación del Año.
 1993 “Cacique De Oro” / Actor Cómico Revelación del Año.

REFERENCIAS 

 https://elvigilanteweb.com/rafucho-en-maracaibo-junio-2022/ El Vigilante. 17 de febrero de 2023
 https://www.noticierovenevision.net/noticias/entretenimiento/rafucho-el-maracucho-cumple-treinta-anos-de-carrera-artistica Noticiero Venevisión. 24 de febrero de 2022
 https://www.materialcultural.com/con-rafucho-el-maracucho-lloraraspero-de-la-risa-en-maracaibo/ Material cultural. 03 de junio de 2022
 https://elpitazo.net/espectaculos/radio-rochela-donde-el-buen-humor-del-venezolano-quedo-registrado/ #Tbtpitazero El Buen Humor del Venezolano Quedó Registrado en Radio Rochela
 https://doblaje.fandom.com/es/wiki/Carlos_Rodr%C3%ADguez 
 https://venprensa.com/rafucho-el-maracucho-viene-a-dejarlos-muertos-de-la-risa-con-su-stand-up-comedy-show/ Venprensa. 19 de noviembre de 2021
 https://radiodegaleno.com/rafucho-sigue-apostando-a-venezuela-como-empresario/ Radio de galeno. 04 de febrero 2018
 https://mundour.com/index.php/2021/11/26/rafucho-el-maracucho-estuve-17-anos-haciendo-carrera-en-rctv/ Rafucho el Maracucho: «Estuve 17 años haciendo carrera en RCTV»

ENLACES EXTERNOS 
 https://www.youtube.com/@rafuchooficial Canal Oficial de YouTube de Carlos "Rafucho" Rodríguez "Las Aventuras de Rafu"
 https://instagram.com/rafuchooficial?igshid=YmJhNjkzNzY= Sitio Oficial de Carlos "Rafucho" Rodríguez en Instagram @rafuchooficial
 https://twitter.com/rafuchooficial?t=z1r-mPuFmqfNkpv8ZVg5_Q&s=09 Sitio Oficial de Carlos "Rafucho" Rodríguez en Twitter 
 https://www.youtube.com/live/AI2YO3hcqns?feature=share. 26-11-2021 | #Kiara con Rafucho 'El Maracucho' y su show de Stand Up Comedy

Humoristas de Venezuela
Radio Rochela
Actores
Hombres
Caraqueños
Actores de voz